Söderleden kan avse:

 Söderleden, Göteborg – en del av Göteborgs ringled, även i Mölndal, se E6.20
 Söderleden, Borås – en infartsled i Borås, se Riksväg 41
 Söderleden, Linköping – en väg i Linköping
 Söderleden, Norrköping – en förbifart i Norrköping, se E22 (Sverige)
 Söderleden, Stockholm – en vägled i Stockholm
 Söderledstunneln – en tunnel mellan Centralbron och Johanneshovsbron på Södermalm
 Söderleden, Strängnäs – en väg i Strängnäs
 Söderleden, Växjö – en väg i Växjö

Se även
Södra Infartsleden
Södra länken